Le Ethnikos Astir Gymnastikos Athlitikos Omilos (en ), plus couramment abrégé en Ethnikos Asteras, est un club de football grec fondé en 1927 et basé dans la ville de Episkopí, près d'Athènes.

Historique 

 1927 : fondation du club

Personnalités du club

Présidents du club 
  Stelios Sfakianakis

Entraîneurs du club 

  Stathis Stathopoulos (1997)
  Stathis Stathopoulos (1999)
  Spýros Livathinós (1999 - 2001)
  Nikos Alefantos (2001 - 2002)
  Spýros Livathinós (2002)
  Georgios Vazakas (2002)
  Antonis Manikas (2003)
  Giannis Georgaras (2004)

  Ilias Armodoros (2004 - 2005)
  Stathis Stathopoulos (2005)
  Antonis Manikas (2006 - 2007)
  Dimitris Kalaitzidis (2007 - 2008)
  Antonis Manikas (2008)
  Siniša Gogić (2008)
  Babis Tennes (2008)
  Armandos Leimanis

  Babis Tennes (2008 - 2009)
  Antonis Manikas (2009 - 2010)
  Nikos Pantelis (2010 - 2011)
  Nikos Pantelis (2011)
  Petros Dimitriou (2011 - 2012)
  Petros Dimitriou (2012)

Notes et références 

Club de football en Grèce
Club de football fondé en 1927